Begriffsvermögen kann bedeuten:

 Verstand als „das Vermögen der Begriffe“ (Kant), nicht zu verwechseln mit dem Vermögensbegriff
 Terminologisch, z. B. für ein Begriffslexikon brauchbarer Teil des Wortschatzes